Jméno a příjmení Josef Konečný má více nositelů:

 Josef Konečný (poslanec sociální demokracie) (1882–1943) – meziválečný československý politik, poslanec za sociální demokraty
 Josef Konečný (poslanec ČNR) – český politik, poslanec České národní rady v letech 1971–1976
 Josef Konečný (malíř) (1909–1989) – český akademický malíř